Obrimos oder Obrimus heißen:
 Obrimos (Sohn des Aigyptos), wurde der Sage nach von der Danaide Hippothoe in der Brautnacht ermordet
 Obrimus (Gattung) der Gespenstschrecken